La División de Honor 1999-2000 è stata l'11ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 spagnolo. Organizzata dalla Liga Nacional de Fútbol Sala, la stagione regolare è iniziata l'11 settembre 1999 e si è conclusa il 6 maggio 2000, prolungandosi fino al 18 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
Playas de Castellón campione di Spagna 1999-00.
 Club del Mar, Sol Fuerza e Rías Baixas retrocessi in División de Plata 2000-01.
 CLM Talavera non iscritto al campionato di División de Honor 2000-01.

Play-off
I play-off valevoli per il titolo nazionale si sono svolti tra il 13 maggio e il 18 giugno 2000. Il regolamento prevede che i quarti di finale e le semifinali si giochino al meglio delle tre gare mentre la finale al meglio delle cinque.

Tabellone

Quarti di finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Semifinali

Gara 1

Gara 2

Finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Note

Collegamenti esterni

Primera División de Fútbol Sala
Calcio a 5 nel 1999
Calcio a 5 nel 2000